Modelování může být: 

 Umělecké modelování – lidská činnost spojená s vytvářením uměleckých děl
 Vědecké modelování – vědecká metoda popisu reality